Rosa 'Bonica ®' или ''Rosa'' 'Bonica' — сорта роз селекции Meilland:
 Rosa 'Bonica 82' — флорибунда, шраб, цветки светло-розовые; выведен в 1981 году Марией-Луизой Мейан.
 Rosa 'Bonica' Francis Meilland, 1957 — флорибунда, цветки оранжево-красные; выведен в 1957 году Франсисом Мейаном.

Примечания